Malagassisch basketbalteam (mannen)
 Malagassisch basketbalteam (vrouwen)